Personen
 Alexander Jakobsen, Deens-Egyptisch voetballer
 Emil Riis Jakobsen, Deens voetballer
 Fabio Jakobsen, Nederlands wielrenner
 Michael Jakobsen, Deens voetballer
 Nicklas Strunck Jakobsen, Deens voetballer
 Paskal Jakobsen, Nederlands gitarist en zanger

Overige
 Jacobsengletsjer, een gletsjer in Antarctica

Zie ook 
 Jacobsen (doorverwijspagina)